Список событий в авиации в 1983 году:

События

Январь 
 1 января — первый полёт Boeing 757 авиакомпании Eastern Air Lines.
 30 января — начало деятельности авиакомпании Sun Country Airlines.

Февраль 
 1 февраля — Боинг объявил о прекращении выпуска самолётов Boeing 727.
 9 февраля — British Airways начала использовать самолёты Boeing 757.

Март 
 23 марта — первый полёт американского сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B Lancer.

Июнь 
 26 июня — первый полёт Ил-78, самолёта-заправщика на базе Ил-76МД.

Июль 
 27 июля — первый полёт регионального пассажирского самолёта Embraer EMB 120 Brasilia.

Без точной даты 
 Основана авиакомпания Aircalin.
 Основана авиакомпания Aero Caribbean.

Персоны

Скончались 
 22 марта — Гудков, Михаил Иванович. советский авиаконструктор, один из трёх главных конструкторов истребителя ЛаГГ-3, лауреат Сталинской премии 1 степени (1941).
 21 апреля — Красовский, Степан Акимович, советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза.
 29 апреля — Анатолий Васильевич Ляпидевский, советский лётчик, первый Герой Советского Союза (1934), генерал-майор авиации (1946).

См. также

Примечания